Mars eller MARS kan avse:

 Mars (mytologi) –  i romersk mytologi vanligen betecknas romarnas krigsgud
 Mars (planet) – den fjärde planeten från solen
 Mars (månad) – en månad
 Mars (skepp) – ett svenskt örlogsfartyg från 1564
 Marsoroligheterna – ett antal upplopp som utspelade sig i Stockholm 1848
 Mars och Venus (skulptur) – en skulpturgrupp från 1775 av den svenske konstnären Johan Tobias Sergel
  M A R S – ett sällskap i Malmö, se Malmö Astronomi- & Rymdfartssällskap

Film och television 
 Mars (hund) – hundstjärna i A Dog's Breakfast
 Biker Mice from Mars – en amerikansk tecknad TV-serie
 Mars Attacks! – en amerikansk science fiction komedi thriller från 1996

Företag och produkter 
 Mars Incorporated – en konditor och livsmedelsföretag
 Mars (choklad) – en chokladkaka som produceras av Mars, Inc.
 Mars Music – en nu nedlagd amerikansk musikbutikskedja
 Mars (öl) – en typ av lambicöl

Litteratur 
 Mars (roman) – en roman av Ben Bova 
 The Mars trilogy – tre sciencefiction -romaner av Kim Stanley Robinson
 Mars i fiktion

Militär 
 Mars (1563) – ett svenskt krigsskepp som sjönk 1564
 Mars (1665) – ett svenskt regalskepp
 Mars (1794) – ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp i svenska flottan
  – ett svenskt lastfartyg som sänktes under andra världskriget
  – ett svenskt lastfartyg som sänktes under andra världskriget
 Martin JRM Mars – flygbåt
 Redcode – ett assemblerspråk för strider i programmeringsspelet Core War
 Operation Mars – kodnamn för andra Rzjev-Sytjovka-offensiven, en sovjetisk offensiv under andra världskriget

Musik 
 30 Seconds to Mars – ett amerikanskt alternativt rockband
 Mars (skiva 2 Stadium Arcadium) – skiva två av Red Hot Chili Peppers dubbelalbum Stadium Arcadium
 Mars (musikalbum av B'z) – musikalbum av B'z från 1991
 Mars (musikalbum av Gackt) – Gackts andra album från 2000

Rymdprogram 
 Marsprogrammet – en serie obemannade farkoster som lanserades av Sovjetunionen i början av 1970-talet
 Mars 2 – en sovjetisk rymdsond till Mars
 Mars 3 – en sovjetisk rymdsond till Mars
 Mars 4 – en sovjetisk rymdsond till Mars
 Mars 5 – en sovjetisk rymdsond till Mars
 Mars 6 – en sovjetisk rymdsond till Mars
 Mars 7 – en sovjetisk rymdsond till Mars
 Mars-500 – ett rymdforskningsprojekt
 MARS – en avskjutningsramp som samarbetar med NASA Wallops Space Flight Facility vid Wallops Island, söder om Chincoteague, VA, se Mid-Atlantic Regional Spaceport
 Mars Express – en europeisk rymdsond
 Mars Odyssey – en rymdfarkost som sändes upp 2001
 Mars Observer – en amerikansk rymdfarkost från 1992
 Mars Polar Lander – en av farkosterna i Mars Surveyor 98-programmet
 Mars Global Surveyor – en amerikansk rymdfarkost från 1996
 Mars Reconnaissance Orbiter – en rymdsond som USA sände upp 2005
 Mars Pathfinder – en av NASA:s marslandare
 Mars Orbiter Mission – en indisk rymdsond från 2013
 Mars Atmosphere and Volatile Evolution – en amerikansk rymdsond från 2013
 Mars One – ett privat icke-vinstinriktat projekt som har som mål att etablera en permanent mänsklig bosättning på planeten Mars

Personer
 Mars (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Fiktiva karaktärer
Veronica Mars (karaktär) – fiktiv TV-karaktär i TV-Serien She's Gotta Have It
Keith Mars – fiktiv TV-karaktär i TV-serien Veronica Mars
Lianne Mars – fiktiv TV-karaktär i TV-serien Veronica Mars

Geografi

Frankrike 

 Mars, Ardèche – en kommun i departementet Ardèche i regionen Rhône-Alpes
 Mars, Gard – en kommun i departementet Gard i regionen Languedoc-Roussillon
 Mars, Loire – en kommun i departementet Loire i regionen Rhône-Alpes
 Mars-la-Tour – en kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine
 Mars-sous-Bourcq – en kommun i departementet Ardennes i regionen Champagne-Ardenne
 Mars-sur-Allier – en kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne
 Champ de Mars – en park i Paris

Italien 

 Marsfältet – ett område i Rom

USA 

 Mars, Pennsylvania, – en ort av typen borough i Butler County

Se även
 Le Mars – en stad (city) i Plymouth County, i delstaten Iowa

Se även 
 Mars Island

Se även 
 Marsch
 MARRS – en brittisk musikgrupp